

События 
 14 января — в сражение у индийского города Панипат 90-тысячное войско афганцев (под командованием Ахмад-шаха Дуррани) в союзе с индийскими мусульманскими отрядами полностью уничтожило войско маратхских князей.
 15 января — Капитуляция Пондишери.
 Лалли отозван из Индии во Францию, объявлен виновником поражения и казнён.
 16 декабря — Русским войскам П. А. Румянцева сдался гарнизон крепости Кольберг.
 «Семейный пакт» Испании и Франции: оборонительный и наступательный союз.
 Восстание сикхов в Пенджабе. Мятежи ханов в Афганистане. Афганцы изгнаны из Пенджаба, страна разделилась на 12 мисалов между сикхскими сердарами. Разрушение «Золотого храма» сикхов в Амритсаре.
 Султаном Майсура стал Хайдер-Али. Он прекратил уплату дани маратхам и преградил путь их набегам на Южную Индию.
 На престол Бенгалии вместо Мир Джафара возведён Мир Касим.
 Поражение иезуитов в Парагвае.
 М. В. Ломоносов открыл атмосферу Венеры.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1761 году
 6 мая — Станислав Бонифацы Юндзилл, литовский естествоиспытатель, профессор Виленского университета.
 19 июля — Василий Владимирович Петров, русский физик.
 5 августа — Евстигней Ипатьевич Фомин, русский композитор.
 19 августа — Адриан Дмитриевич Захаров, русский архитектор (ум. 1811).
 Дмитрий Семёнович Шишков — действительный статский советник, генерал-майор, губернатор Рязанской и Тамбовской губерний. (ум. 1820).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1761 году
 7 апреля — Томас Байес, английский математик, автор одной из ключевых теорем элементарной теории вероятностей (род. 1702).

См. также